El Kwik-E-Mart (la Falinfaina en el doblatge català) és un supermercat fictici de la sèrie animada d'Els Simpsons. El local és regentat per l'Apu Nahasapeemapetilon. És on un dels personatges principals, Homer Simpson, acostuma a comprar, principalment cervesa. S'hi ven aliments en grans quantitats de greix, sucre i colesterol. No té productes saludables i la majoria dels aliments i de les begudes estan en mal estat. Malgrat tot això, el Kwik-E-Mart és una bona botiga i la família Simpson sol anar-hi a fer les compres. El mes de juliol del 2007, la botiga 7-Eleven va convertir els seus establiments dels Estats Units i Canadà en Kwik-E-Marts per tal de fer la promoció a la sèrie. Shelbyville, la ciutat rival als dibuixos d'Els Simpsons, té la seva pròpia versió, Speed-E-Mart.

Referències 

Els Simpson